Pavel Viktorovič Torgajev (), ruski hokejist, * 25. januar 1966, Gorki, Rusija.

Torgajev je večino kariere igral v sovjetski oziroma ruski ligi za klube Torpedo Gorki, Torpedo Nižni-Novgorod in Severstal Čerepovec. Leta 1994 je bil kot 279 izbran na NHL naboru s strani kluba Calgary Flames, za katerega je igral v sezonah 1995/96 in 1999/00, ko je nekaj tekem v ligi NHL odigral tudi za Calgary Flames. Ob tem je igral še v finski ligi za klube Kiekko-67 Turku, TPS Turku in JYP Jyväskylä ter švicarski ligi za klube HC Lugano, HC Davos in HC Fribourg-Gottéron.

Za rusko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1994 in Svetovnem prvenstvu 1994.

Pregled kariere 

|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 27
| 2
| 3
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 47
| 11
| 5
| 16
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 38
| 1
| 4
| 5
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 40
| 6
| 9
| 15
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 25
| 7
| 4
| 11
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 26
| 6
| 3
| 9
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Gorki
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 48
| 18
| 5
| 23
|
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Nižni-Novgorod
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 37
| 10
| 5
| 15
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Nižni-Novgorod
| Ruska liga
| 91/92
|
| 36
| 11
| 2
| 13
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Nižni-Novgorod
| Ruska liga
| 92/93
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kiekko-67 Turku
| Finska 2. liga
| 92/93
|
| 30
| 16
| 20
| 36
| +16
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 93/94
|
| 47
| 19
| 11
| 30
| +19
| 60
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| +1
| 14
|-
| TPS Turku
| Kontinentalni pokal
| 93/94
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| -1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 94/95
|
| 50
| 13
| 18
| 31
| +1
| 44
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -2
| 25
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 95/96
|
| 41
| 6
| 10
| 16
|
| 14
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 95/96
|
| 16
| 11
| 6
| 17
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saint John Flames
| AHL
| 96/97
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 96/97
|
| 34
| 18
| 21
| 39
|
| 87
|
| 8
| 3
| 3
| 6
|
| 10
|-
| HC Davos
| Švicarska liga
| 97/98
|
| 38
| 20
| 27
| 47
|
| 65
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Evropska liga
| 98/99
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -10
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 98/99
|
| 26
| 15
| 11
| 26
|
| 36
|
| 4
| 4
| 1
| 5
|
| 6
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 99/00
|
| 9
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 99/00
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Nižni-Novgorod
| Ruska liga
| 00/01
|
| 24
| 6
| 6
| 12
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 01/02
|
| 46
| 11
| 17
| 28
| +10
| 40
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +2
| 2
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 02/03
|
| 41
| 2
| 8
| 10
| -3
| 38
|
| 12
| 1
| 2
| 3
| +2
| 8
|-
| Torpedo Nižni-Novgorod
| Ruska liga
| 03/04
|
| 56
| 4
| 11
| 15
| -19
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 04/05
|
| 57
| 6
| 8
| 14
| -8
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 880
| bgcolor="#7FFF00" | 225
| bgcolor="#7FFF00" | 225
| bgcolor="#7FFF00" | 450
| bgcolor="#7FFF00" | +9
| bgcolor="#7FFF00" | 899
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 65
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Hokejisti Torpedo Gorki
Hokejisti Torpedo Nižni-Novgorod
Hokejisti Kiekko-67 Turku
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti JYP Jyväskylä
Hokejisti Saint John Flames
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti HC Lugano
Hokejisti HC Davos
Hokejisti HC Fribourg-Gottéron
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti Severstal Čerepovec